Dievs, Sveti Latviju (Doamne, binecuvântează Letonia) este imnul național din Letonia.

Note

Imnuri naționale